Die Abkürzung IRMS steht für:
 Isotope-ratio mass spectrometry, eine Methode innerhalb Massenspektrometrie zur Bestimmung von Isotopenverhältnissen
 Information and Records Management Society
 Indian Railway Management Service

Abkürzung